Куйёган:

 Куйёган (приток Ватинского Ёгана) — река Ханты-Мансийском АО России.
 Куйёган (приток Сороминской) — река в Ханты-Мансийском АО России.